E121 ou E-121 peut désigner :
 E121, numéro E du rouge citrus 2, un colorant utilisé aux États-Unis ;
 E121, ancien numéro E de l'orcéine, un colorant alimentaire ;
 E-121 Phi, un personnage de la série Sonic the Hedgehog ;
 Route européenne 121, traversant la Russie, le Kazakhstan et le Turkménistan.

Références